Пушное — название населённых пунктов:

Россия 
 Пушное — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Пушное — село в Боградском районе Хакасии.